Le Pilori est un titre partagé par plusieurs périodiques francophones disparus, dont :
Le Pilori, journal français dont Victor Noir a été le rédacteur en chef (1868) ;
Le Pilori, journal satirique illustré français (1886-1905) ;
Le Pilori, journal d'extrême droite suisse fondé par Georges Oltramare (1923-1940) ;
Le Pilori puis Au Pilori, hebdomadaire antisémite et collaborationniste français (1938-1944).

C'est également le titre d'une bande dessinée :
Le Pilori, premier album de la série Les Pionniers du Nouveau Monde de Jean-François Charles (1982).